TUP se puede referir a:

 Parte de Usuario de Telefonía, versión internacional de ISUP (Telephone User Part en inglés).
 Telefonía de Uso Público, red que incluye cabinas situadas en lugares públicos como calles.
 Transporte Urbano de Ponferrada, empresa de autobuses urbanos de dicha localidad leonesa, en España.

Acrónimos